Mörsdorf (Hunsrück), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Mörsdorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Moersdorf, een plaats in het Groothertogdom Luxemburg